Der Kanton Bligny-sur-Ouche war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Beaune, im Département Côte-d’Or und in der Region Burgund; der Kanton bestand aus 22 Gemeinden, sein Hauptort war Bligny-sur-Ouche.

Der Kanton war 218,42 km² groß und hatte 2606 Einwohner (Stand: 1999).

Gemeinden 

Blignysurouche
Aufgelöst 2015